«Оклахома, как она есть» () — художественный фильм режиссёра Стэнли Крамера, вышедший на экраны в 1973 году.

Сюжет 

Действие происходит на рубеже XIX—XX веков в американском штате Оклахома во времена нефтяного бума. Одинокая молодая женщина Лена Дойл (Фэй Данауэй), убеждённая феминистка, владеет участком земли, на котором предполагаются богатые залежи нефти. Крупная нефтяная компания пытается приобрести этот участок, оказывая на неё жёсткое давление. Лена Дойл с оружием в руках защищает свои владения и одновременно ведёт разработку нефтяного месторождения. После того как во время ночного налёта убивают её работника-мексиканца, она соглашается взять себе в помощники своего отца Клеона (Джон Миллс) и вооружённого работника Мэйсона (Джордж Скотт).

Роли исполняли и дублировали 
 Фэй Данауэй (Тамара Сёмина) — Лена Дойл
 Джордж Скотт (Армен Джигарханян) — Мэйсон
 Джон Миллс (Алексей Консовский) — Клеон Дойл, отец Лены
 Джек Пэланс (Владимир Кенигсон) — Хеллман
 Уильям Лакинг (Всеволод Ларионов) — Мэрион
 Харви Джейсон — Уилкокс
 Тед Геринг — Воббли

Призы 
 1973 — Гран-при Московского кинофестиваля.
 1974 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню («Send a Little Love My Way», музыка Генри Манчини, слова Хэл Дэвид).

Фильмы Стэнли Крамера
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1973 года
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой приз)
Фильмы США 1973 года